Le mot blanquette est issu du diminutif occitan du mot blanca, signifiant « blanche » :

 un ragoût de viande blanche en sauce blanche, dont l'exemple type est la blanquette de veau ;
 une variété de raisin blanc, et, par métonymie, le nom du vin mousseux qu'on en tire (voir blanquette de Limoux) ;
 une variété de poire d'été à la peau blanche ;
 le produit de première distillation d'une eau-de-vie, qui prend une couleur blanc argenté ;
 l'argenterie, en argot ;
 la septième chèvre dans la nouvelle d'Alphonse Daudet La Chèvre de monsieur Seguin.

Notes et références